SVG puede referirse a:

 SVG: Abreviatura de Scalable Vector Graphics.
 SVG: Código IATA del Aeropuerto de Stavanger-Sola.